Айша Фалл (* 1993) — мавританська бігунка на середні дистанції.
 Детіє Фу Ндіогу Фалл (? — 1549) — 1-й дамель (володар) держави Кайор в 1549 році.
 Сандене Коду Фалл Ндао (? — 1787) — 28-й ммад-салум (володар) держави Салум в 1776—1787 роках.
 Самба Лаобе Фалл (? — 1886) — останній дамель (володар) держави Кайор в 1883—1886 роках.